Jméno Jiří Ježek má více nositelů:

 Jiří Ježek (překladatel) (1901–1963) – literární teoretik, překladatel z francouzštiny a slovenštiny
 Jiří Ježek (producent) (* 1950) – český filmový producent
 Jiří Ježek (primátor) (* 1963) – český politik, bývalý liberecký primátor
 Jiří Ježek (cyklista) (* 1974) – český handikapovaný cyklista, úspěšný paralympionik